Sporleder oder Spornleder bezeichnete eine Manschette zum Befestigen des Reitsporns

Sporleder ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sporleder (1772–1846), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Abgeordneter
 Clara Sporleder (1880–1955), deutsche Malerin und Grafikerin
 Friedrich Sporleder (1787–1875), deutscher Beamter und Naturforscher
 Georg Sporleder (1877–1959), deutscher Politiker
 Gregory Sporleder (* 1964),  US-amerikanischer Schauspieler
 Gundel Sporleder (* 1959), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Heinrich Sporleder (1919–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Pedro Sporleder (* 1971), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 René Sporleder (* 1969), deutscher Judoka
 Ulrich Sporleder (1911–1944), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer der Bekennenden Kirche, Offizier der deutschen Wehrmacht und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Werner Sporleder (1876–1943), deutscher Verwaltungsjurist in Preußen
 Werner Sporleder (Erfinder) (1926–2019), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Wilhelm Sporleder (1874–1945), sozialdemokratischer Kommunal- und niedersächsischer Landtagspolitiker, Opfer des Nationalsozialismus